Plaats in Indonesië
 Kalicilik (Demak), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kalicilik (Sukosewu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java